

Arte 
Disclosure (filme) - drama de 1994, protagonizado por Michael Douglas e Demi Moore
Disclosure (banda) - de música eletrônica
Disclosure (álbum) - da banda The Gathering

Economia 
Transparência no mercado
Desambiguação